Reddingius ist der Familienname folgender Personen:

 Aaltje Noordewier-Reddingius (1868–1949), niederländische Opernsängerin (Sopran)
 Joannes Reddingius (1873–1944), niederländischer Schriftsteller